

Кизилкія — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Кизилкія — село, Казигуртський район, Туркестанська область

Див. також 
 Кизилкіянський сільський округ